Prvu hrvatsku kuglačku ligu za 2013./14., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je drugi put zaredom osvojio "Zaprešić".

Prva liga 

 Izvori: 
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, rezultati

Druga liga

Centar 

 Izvori: 
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, rezultati

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica

Jug 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Sjever 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Zapad 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Treća liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, rezultati

Istok - Zona Osijek 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Istok - Zona Požega 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Jug 

 Izvori:  
 kk-tomislav-dugopolje.net84.net, ljestvica  
 kk-tomislav-dugopolje.net84.net

Sjever - Varaždin 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-vz.hr

Zona Bjelovar - Sisak 

 Izvori:  
 free-bj.t-com.hr/iks, Ivanove kuglačke stranice

Zapad - Karlovac / Gorski kotar 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-kz.hr

Zapad - Ogulin / Lika 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-kz.hr

Zapad - Rijeka / Istra 

 Izvori:  
 ks-zpg.hr

Četvrti i niži rangovi

Regionalna liga Zagreb 
Liga četvrtog stupnja

Ostale lige 
 Županijska liga Slavonski Brod 2013./14., konačni poredak, kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Đakovo 2013./14., konačni poredak, kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Slavonski Brod 2013./14. - Grupa A, kuglanje-sb.com
 Gradska liga Slavonski Brod 2013./14. - Grupa B, kuglanje-sb.com
 1. Divlja liga Osijek 2013./14., konačni poredak, kuglacki-savez-os.hr
 2. Divlja liga Osijek 2013./14., konačni poredak, kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Osijek - narodni način 2014., kuglacki-savez-os.hr

Povezani članci 
 Kup Hrvatske u kuglanju za muškarce 2013./14.

Vanjske poveznice 
 kuglanje.hr, Hrvatski kuglački savez 
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglački savez Osječko-baranjske županije

Izvori 
 
 zg-kuglanje, hr, natjecanja u 2013./14., pristupljeno 30. ožujka 2020. 
  

2013-14